Zlatari – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Zlatari – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim
 Zlătari – wieś w Rumunii, w okręgu Bacău
 Złatari – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł